Глеб Влади́мирович (ум. 1219) — удельный князь Рязанский.

Биография 
В 1195 году присутствовал во Владимире на свадьбе Константина Всеволодовича.

В 1196 году, держа сторону своего тестя, смоленского князя Давыда Ростиславича, участвовал в войне с черниговскими Ольговичами и едва избежал плена.

В 1207 году вместе с братом Олегом обвинил своих дядьев, Романа и Святослава Глебовичей, в измене великому князю Всеволоду Большое Гнездо, что стало причиной заточения их, двоих Святославичей, Ингваря и Юрия Игоревичей.

Рязанское княжение было отдано владимирскому княжичу Ярославу Всеволодовичу, пронское — Олегу Владимировичу, в совместное пользование с Глебом. Глебу оказалось этого мало и в 1209 году он решил присоединить к своим владениям ещё и Рязань. Однако предприятие это провалилось.

Съезд в Исадах 

20 июля 1217 году Глеб с братом Константином организовал княжеский съезд в Исадах, по версии Татищева В. Н., для распределения уделов после смерти Романа Глебовича во владимирском плену (1216).

Глеб и Константин при помощи половцев организовали на съезде убийство своего родного брата Изяслава и пятерых двоюродных братьев, в том числе Романа Игоревича.
После гибели Романа рязанское княжение занял его брат, не бывший на съезде, Ингварь, который в 1219 году разбил Глеба и приведённых им половцев, затем, запросив помощь у великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, разбил их ещё раз.

Глеб бежал к половцам, где вскоре умер, сойдя с ума..

Семья 
Отец: Владимир Глебович (ум. 1186) — пронский князь (1180—?).

Братья:
 Олег (умер до 1217) — удельный пронский князь (1208—до 1217).
 Константин (умер после 1241) — удельный пронский князь (1208—1217).
 Изяслав (убит 1217) — пронский князь (1207), удельный пронский князь (1208—1217).

Жена: дочь смоленского князя Давыда Ростиславича.

Потомства не оставил.

В культуре 
 В повести Василия Яна «Батый» приводится вымышленный рассказ о том, что Глеб Владимирович был изгнан рязанским вече и стал разведчиком у Батыя во время его похода на Северо-Восточную Русь, а после завершения похода Батый отказался сделать его баскаком в Рязани и выпроводил в степь, где князь сошел с ума.

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 

Князья рязанские
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Святославичи
Русские князья XIII века
Рюриковичи по алфавиту